Кубок Дэвиса 2002 — 91-й по счёту розыгрыш самого престижного кубка среди мужских сборных команд по теннису. Шестнадцать сборных принимают участие в Мировой группе и более ста в различных региональных группах.

1 декабря 2002 г. новым обладателем Кубка стала впервые сборная России, обыгравшая в финальной серии прошлогоднего чемпиона — сборную Франции со счётом 3-2.

Мировая группа

Турнирная сетка

Квалификационный раунд Мировой группы 

 Дата: 20-22 сентября

Восьмёрка команд, проигравших в первом раунде Мировой группы, разыграют с восьмёркой победителей региональных зон восемь мест в мировой группе-2003.

Зона Америка

Группа I 
Участвующие команды
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
 
 
 
  — вылетает во вторую группу зоны.

Группа II 
Участвующие команды
  — проходит в первую группы зоны.
 
 
 
 
 
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.

Группа III 
Участвующие команды
  — проходит во вторую группы зоны.
  — проходит во вторую группы зоны.
 
 
 
 
  — вылетает в четвёртую группу зоны.
  — вылетает в четвёртую группу зоны.

Группа IV 
Участвующие команды
  — проходит в третью группы зоны.
  — проходит в третью группы зоны.
 
 
  Восточные Карибы
  Американские Виргинские острова

Зона Азия/Океания

Группа I 
Участвующие команды
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
 
 
 
 
 
  — вылетает во вторую группу зоны.

Группа II 
Участвующие команды
  — проходит в первую группы зоны.
 
 
 
 
 
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.

Группа III 
Участвующие команды
  — проходит во вторую группы зоны.
  — проходит во вторую группы зоны.
  Тихоокеанское сообщество
 
 
 
  — вылетает в четвёртую группу зоны.
  — вылетает в четвёртую группу зоны.

Группа IV 
Участвующие команды
  — проходит в третью группы зоны.
  — проходит в третью группы зоны.

Зона Европа/Африка

Группа I 
Участвующие команды
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
 
 
 
 
  — вылетает во вторую группу зоны.
  — вылетает во вторую группу зоны.

Группа II 
Участвующие команды
  — проходит в первую группы зоны.
  — проходит в первую группы зоны.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.

Группа III

Зона I 
Участвующие команды
  — проходит во вторую группу зоны.
  — проходит во вторую группу зоны.
 
 
 
 
  — вылетает в четвёртую группу зоны.

Зона II 
Участвующие команды
  — проходит во вторую группу зоны.
  — проходит во вторую группу зоны.
 
 
 
 
  — вылетает в четвёртую группу зоны.
  — вылетает в четвёртую группу зоны.

Группа IV

Зона I 
Участвующие команды
  — проходит в третью группу зоны.
  — проходит в третью группу зоны.

Зона II 
Участвующие команды
  — проходит в третью группу зоны.
  — проходит в третью группу зоны.

См. также 
 Кубок Федерации 2002

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Дэвиса 

2002